Bilina bezeichnet

 Bilina (Kroatien), spätmittelalterlicher Ort in Kroatien
 Bilina (Veselíčko), Ortsteil von Veselíčko in Tschechien

Bílina bezeichnet

 Bílina, Stadt in Tschechien
 Bílina (Fluss), Fluss in Tschechien